Bunium capusi är en flockblommig växtart som först beskrevs av Adrien René Franchet, och fick sitt nu gällande namn av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Bunium capusi ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
capusi